Gravisauria es un clado extinto de dinosaurios saurópodos que consta de algunos géneros, Vulcanodontidae y Eusauropoda.

Clasificación
El clado Gravisauria fue nombrado por el paleontólogo francés Ronan Allain y el paleontólogo marroquí Najat Aquesbi en 2008 cuando un análisis cladístico del dinosaurio encontrado por Allain, Tazoudasaurus dio como resultado la familia Vulcanodontidae. El grupo incluye a Tazoudasaurus y Vulcanodon y el taxón hermano Eusauropoda, pero también ciertos géneros como Antetonitrus, Gongxianosaurus e Isanosaurus, que no pertenecen a Vulcanodontidae sino a una posición aún más basal ocupada en Sauropoda. Tiene sentido por lo tanto tener dentro de Sauropoda este grupo comparativamente más derivado que incluye a Vulcanodontidae y Eusauropoda en una agrupación: Gravisauria, que significa "lagartos pesados", definido como el grupo formado por el último antepasado común de Tazoudasaurus y Saltasaurus (Bonaparte y Powell, 1980) y todos sus descendientes. La divergencia de Gravisauria se produjo durante el Jurásico Inferior, entre las épocas del Pliensbachiense y el Toarciense, hace 183 millones de años, y Aquesbi consideró que esto fue parte de un cambio faunístico a gran escala que incluyó la desaparición de los Prosauropoda, Coelophysoidea y los Thyreophora basales, la cual atribuyó a una extinción masiva a nivel global.

A continuación se muestra un cladograma publicado por Nair y Salisbury en 2012 que muestra las relaciones de Gravisauria.

Sinapomorfias 
Aquesbi mencionó dos sinapomorfias o características derivadas compartidas de Gravisauria: las vértebras son más anchas de lado a lado que de adelante hacia atrás y la posesión de cóndilos femorales asimétricos en la parte inferior del fémur. Anteriormente, no se pensaba que fueran sinapomorfias de Eusauropoda, pero Allian encontró estas propiedades también en Tazoudasaurus.

Referencias

Sauropoda